4682 Bykov, asteroide della fascia principale
 Býkov-Láryšov, comune della Repubblica Ceca
 Sergej Bykov, cestista russo
 Pavel Bykov, schermidore russo

Pagine correlate

 Bykovo